Cyclostoma, Lamarck, 1799, ist ein obsoleter Gattungsname, der für Schnecken mit runder Gehäusemündung verwendet wurde, woher auch die Eindeutschung „Kreismundschnecke“ (von griechisch  κύκλος kýklos „Kreis“ + στόμα stóma „Mund“) herrührt. Die Gattung umfasste sehr unterschiedliche Schneckenarten, darunter:
 Cyclostoma scalare (Linnaeus, 1758), Typusart, syn. Turbo scalaris Linnaeus, 1758, siehe Epitonium scalare (Linnaeus, 1758)
 Cyclostoma elegans (O.F. Müller 1774) syn. Nerita elegans O.F. Müller 1774, siehe Pomatias elegans (O.F. Müller 1774)

Siehe auch:
 Cyclostomata
 Cyclostomidae und Cyclostomatidae: Synonyme für Pomatiidae (Landdeckelschnecken)